Битва при Лёвене:
 Битва при Лёвене (891) — сражение между восточными франками и викингами.
 Битва при Лёвене (1831) — сражение Бельгийско-нидерландской войны во время Бельгийской революции.